Ve vítězném týmu Světového poháru bylo celkem 445 hráčů. Žádný hráč nezískal dva mistrovství světa jako kapitán .
  Pelé je jediný, kdo vyhrál třikrát, zatímco dalších 20 vyhrálo dvakrát.
  Cafu je jediný hráč, který hrál ve třech závěrečných zápasech, 1994 (jako náhradník), 1998 a 2002.
  Luis Monti je jediný hráč, který hrál ve dvou finálových zápasech pro dva různé národní týmy. Hrál v roce 1930 finále za Argentinu , a 1934 finále za Itálii . 
  Mário Zagallo , který vyhrál v letech 1958 a 1962 jako hráč, vyhrál v roce 1970 jako hlavní trenér a stal se prvním, který vyhrál jako hráč i trenér. 
  Franz Beckenbauer je druhým, který vyhrál jako kapitán (1974) i trenér (1990). 
  Didier Deschamps vedl tým Francie k vítězství v roce 1998 jako kapitán a v roce 2018 jako trenér.
  Miroslav Klose je jediným hráčem, který získal čtyři medaile na mistrovství světa: 2002 , 2006, 2010  a 2014 .

 Růžově jsou označeni hráči, kteří získali titul, ale nehráli finále daného roku.

Trenéři a kapitáni 

Mistrovství světa ve fotbale